Fëdor Ivanovič Šaljapin – cantante lirico russo
 Fëdor Fëdorovič Šaljapin – attore russo